Departamentul Colón se poate referi la:

Departamentul Colón (Honduras)
Departamentul Colón, Entre Ríos, Argentina
Departamentul Colón, Córdoba, Argentina 
Departamentul Colón (Columbia)

Vezi și
Colón (dezambiguizare)
Departament